Faas ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Faas (1884–1906), deutscher Fußballspieler und älterer Bruder von Robert Faas
 Hanspeter Faas (* 1954), deutscher Gartenschau-Manager
 Henri Faas (1926–1990), niederländischer Journalist und Autor
 Horst Faas (1933–2012), deutscher Fotograf und Kriegsberichterstatter
 Margarethe Faas (Schauspielerin) (1902–1949), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Margarethe Faas-Hardegger (1882–1963), Schweizer Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin
 Robert Faas (1889–1966), deutscher Fußballspieler
 Stefan Faas (* 1963), deutscher Stahlbildhauer
 Thorsten Faas (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler

FaaS steht als Abkürzung für:
 Function as a Service, eine Kategorie des Cloud Computing

F-AAS steht für:
 Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie, siehe Atomabsorptionsspektrometrie #Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie

Siehe auch:
 FAS
 Vaas (Begriffsklärung)

Abkürzung